

Bibbia 
Sansone – personaggio biblico

Cinema 
 Sansone – cortometraggio di Albert Capellani (1908)
 Sansone – film diretto da Torello Rolli (1923)
 Sansone (Samson) – film diretto da Maurice Tourneur (1936)
 Sansone – film diretto da Gianfranco Parolini (1961)
 Sansone (Marmaduke) – film diretto da Tom Dey (2010)

Musica 
 Sansone – oratorio di Georg Friedrich Händel
 Sansone – singolo di J-Ax del 2021

Persone 
 Sansone di Cordova – abate, teologo e poeta spagnolo
 Sansone di Dol – vescovo e santo bretone
 Alfonso Sansone – produttore cinematografico italiano
 Emanuela Sansone – prima donna vittima di Cosa nostra
 Francesco Sansone – scultore italiano
 Gianluca Sansone – calciatore italiano
 Gilda Sansone – modella italiana
 Giovanni Sansone – matematico italiano
 Ida Sansone – doppiatrice italiana
 Mario Sansone – critico letterario e storico italiano
 Luigi Renato Sansone – politico e avvocato italiano
 Nicola Domenico Sansone – calciatore italiano
 Raffaele Sansone – calciatore uruguaiano naturalizzato italiano
 Tony Sansone – doppiatore italiano

Altro
 Sansone – fumetto di Brad Anderson
 Sansone – nome proprio di persona italiano maschile
 Sansone – personaggio della serie animata Il mistero della pietra azzurra
 Opzione Sansone – opzione strategica dello stato di Israele

Pagine correlate 
 Sanson
 Sansoni (disambigua)